Dit is de wereldranglijst van februari 1997 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 27 februari 1997.

Mannen 02